2005 Голяма награда на Италия е 56-о за Голямата награда на Италия и 15-и кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 4 септември 2005 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия